

Ґулрез — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Ґулрез — село, Кулобський район, Хатлонська область